Фінал Кубка Іспанії з футболу 2020 — футбольний матч, що відбувся 3 квітня 2021. У ньому визначився 118 переможець кубку Іспанії. Втретє у своїй історії володарем кубка став «Реал Сосьєдад».

Передмова 
У зв'язку з пандемією COVID-19 фінал турніру був перенесений на весну 2021 року. На матчі були відсутні глядачі.

Шлях до фіналу

Подробиці

Посилання 
 Список фіналів на RSSSF  

Фінали кубка Іспанії з футболу
2021 у футболі
2021 в іспанському спорті